Натуральне число 359
 359 рік до нашої ери
 359 рік нашої ери